Żywiec — місто у Сілезькому воєводстві Польщі;
 Żywiec — марка пива;